Triunvirato puede referirse a:
 Triunvirato, un gobierno formado por tres personas.

Historia

Roma 
 Primer Triunvirato (Antigua Roma)
 Segundo Triunvirato (Antigua Roma)

Argentina 
 Primer Triunvirato (Argentina)
 Segundo Triunvirato (Argentina)
 Tercer Triunvirato (Argentina)
 Triunvirato de la Provincia de Mendoza

Uruguay 
 Triunvirato de Gobierno de 1853

República Dominicana 
 Triunvirato de 1866

Unión Soviética 
 Troika, término que en ruso significa "triunvirato" y fue usado en varias ocasiones.

Literatura 
 Triunvirato lakista, un grupo de poetas ingleses.

Unión Europea 
 Troika (política europea)

Toponimia 
 Avenida Triunvirato, una avenida de la ciudad de Buenos Aires.
 Triunvirato, localidad de la Provincia de Buenos Aires.